Baciami ancora – film del 2010 scritto e diretto da Gabriele Muccino
 Baciami ancora – film del 1925 diretto da Ernst Lubitsch
 Baciami ancora – singolo di Jovanotti del 2010